Кетрін Тайнен (23 січня 1859 р. — 2 квітня 1931 р.) — ірландська письменниця,  відома своїми романами і поезією. 
 Кеннет Тайнен — авторитетний кінокритик.